Plaatsen in Duitsland:
Sulzbach (Billigheim), Baden-Württemberg
Sulzbach (bij Idar-Oberstein), Rijnland-Palts
Sulzbach (Rhein-Lahn-Kreis), Rijnland-Palts
Sulzbach (Saar), Saarland
Sulzbach (Taunus), Hessen
Sulzbach-Laufen, Baden-Württemberg
Sulzbach-Rosenberg, Beieren
Sulzbach am Main, Beieren
Sulzbach an der Murr, Baden-Württemberg

Overig:
Burg Sulzbach, een kasteel bij Sulzbach-Rosenberg
Vorstendom Palts-Sulzbach (1569-1604), rond Sulzbach-Rosenberg
Vorstendom Palts-Sulzbach (1615-1791), rond Sulzbach-Rosenberg
Sulzbach (rivier), een riviertje in Oostenrijk